Маале-Гамла () — мошав, расположенный в Северном округе Израиля, на территории Голанских высот. Мошав расположен на высоте 110 метров над уровнем моря (320 метров над уровнем воды в озере Кинерет) между долиной Бейт-Цида и каньоном Нахаль Далиот в 4 километрах от берега Кинерета. С севера расположен заповедник Яар-Иехуда.

Административно относится к региональному совету Голан.

Создание 
Мошав основан в 1975 году и назван так в честь крепости Гамла, расположенной недалеко.
Создание поселка было ответом на резолюцию ООН, осуждающую сионизм.

Население

Экономика 
Большая часть жителей заняты в сельском хозяйстве (плантации манго, личи, бананов, авокадо, фиников и винограда).
Мошав является местным туристическим центром, в нём есть несколько десятков домиков для отдыха, СПА, конюшни. Работают несколько детских садов. Базовое образование детям дается в соседнем посёлке Бней-Иегуда, высшее школьное образование в городе Кацрин. В мошаве есть магазин хозяйственных и продовольственных товаров, паб,

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселка
 Страница на сайте регионального совета

Мошавы
Региональный совет Голан